Светлейшая княжна Евгения Максимилиановна Рома́новская, герцогиня Лейхтенбергская, в замужестве принцесса Ольденбургская (, Санкт-Петербург — 4 мая 1925, Биарриц, Франция) — член Российского императорского дома (с титулом «Императорское высочество»).

Биография 
Родилась 20 марта (1 апреля) 1845 года и была четвёртым ребёнком и третьей дочерью в семье Великой княгини Марии Николаевны от первого брака и герцога Максимилиана Лейхтенбергского, герцога Лейхтенбергского из Баварии. Её прабабушкой со стороны отца, была Мария Франсуаза-Жозефина (урожденная Мари Жозеф Роз Таше де ля Пажери), французская императрица, первая жена Наполеона I.
 
После смерти герцога Максимилиана (1852 год) Николай I присвоил его детям титул Императорского Высочества князей Романовских.
Её детские и юношеские годы прошли в Санкт-Петербурге.
В детстве дочь Евгению Максимилиановну и её старшую сестру Марию воспитывала Елизавета Андреевна Толстая, приходившаяся известному писателю Льву Николаевичу Толстому (1828—1910) двоюродной тетушкой. Зимой 1857 года Толстой встретился с 12-летней Женей в Женеве. Позже в письме он писал: «Впечатление, оставшееся у меня от Евгении Максимилиановны, такое хорошее, милое, простое и человеческое, и все, что я слышал и слышу о ней, все так подтверждает это впечатление…».

При дворе герцогиня Ольденбургская резко выделялась своей экстравагантностью. Почти всегда она носила полумужской наряд — костюм от Тайер светло-серого или бежевого цвета.

С 1868 года — в браке с принцем Александром Петровичем Ольденбургским. В том же году родился сын Петр. 31 мая 1878 года купила имение Рамонь под Воронежем у дворянки Марии Николаевны Вельяминовой, включавшее более 3000 десятин земли и свеклосахарный завод за примерно 500 тыс. руб.
 
Евгения Максимилиановна проявляла большую активность в общественной и культурной жизни. Она выступала как:
 президент Минералогического общества
 почётный член Благотворительного общества призрения интеллигентных тружениц, созданного в 1901 году для оказания помощи престарелым гувернанткам и учительницам, служившим в частных и общественных учреждениях, «не могущим по старости или болезни своим трудом заработать средства к жизни».
 почётный член Общества вспомощения калекам, обучающимся мастерству и ремёслам в Санкт-Петербурге (состоящего под августейшим покровительством Великой княгини Ольги Александровны).
 почётный член Императорского Российского автомобильного общества (ИРАО), организованного в 1903 году.
Некоторое время Евгения Максимилиановна занимала пост председателя Императорского общества поощрения художеств, ею была учреждена художественная премия.
Не менее значительна была её деятельность по созданию широкой сети художественных школ в Санкт-Петербурге и его окрестностях — была инициатором устройства в рабочих кварталах рисовальных школ «для лиц ремесленного сословия», издания сборника художественно-промышленного рисунка.

 попечительница общины сестёр Красного Креста, на основе которого возникла Община Святой Евгении, получившая название в честь своей покровительницы.
Община святой Евгении имело своё издательство, оно одно из первых в России стало выпускать художественные (иллюстрированные) открытые письма (открытки). В 1898 году они поступили в продажу. За 20 лет существования, общество изготовило 6500 наименований открыток общим тиражом более 30 миллионов экземпляров. Акварельные изображения выполняли известные художники — И. Е. Репин, В. М. Васнецов, А. Н. Бенуа, К. Е. Маковский, Н. К. Рерих и др. Вышла серия открыток с репродукциями из Третьяковской галереи, Румянцевского музея, Эрмитажа. Иногда авторами становились и малоизвестные фотографы. Некоторые открытки были с видами Рамони.
 С 1868 года — попечительница Рождественской женской гимназии, переименованной в 1899 году в принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской гимназию, — Лафонская улица, 1 (ныне в гимназии № 157) находится мемориальная доска).
 2 апреля 1870 года — стала покровительницей Дома Милосердия — после смерти матери, которая была его основательницей в таком качестве и под таким названием и первой державной покровительницей.
 с 1894 года стала попечительницей Максимилиановской больницы.
Во время русско-японской войны 1904—1905 годов Евгения Максимилиановна возглавила Порт-Артурский «Комитет по оказанию помощи раненым солдатам и увековечиванию памяти павших». За свою деятельность она была отмечена женским орденом «За беспорочную службу Отечеству на ниве благотворительности и просвещения»

С 1880-х Евгения Максимилиановна жила в имении Рамонь, недалеко от Воронежа, купленным ею в 1878 году, предпочитая в холодные месяцы года жить в Петербурге, где играла большую роль в общественной и культурной жизни России. В 1907 году имение перешло в собственность Главного управления уделов, и Евгения Максимилиановна переехала на постоянное место жительства в Петербург.

У Евгении Максимилиановны был талант организатора. Женщина деловая, энергичная, широко образованная, в своём рамонском имении развернула активную хозяйственную деятельность, перестроив его на капиталистический лад: построила свой дворец в староанглийском стиле (в 1883—1887 годах), реконструировала сахарный завод, переведя его на диффузионную систему, машинную паровую технику, открыла рафинадный цех (1880—1891), построила «паровую фабрику конфет и шоколада» (1900 г.); соединила железнодорожной веткой Рамонь со станцией Графская (1901); путём покупки земли у соседей помещиков увеличила площадь имения с 3300 до 7000 десятин, перевела земледелие на 8-мипольный севооборот; открыла конезавод, ковровые мастерские, содержала образцовую двухэтажную столовую для рабочих, общежитие для прибывших инженеров.
 
В Рамони приняла на себя заботу о школах, больницах и бедных: открыла начальную школу и лечебницу (1880 г.).
 
Председательское место занимала на торжестве по случаю открытия в 1896 году Воронежского губернского музея. При открытии в октябре 1889 года сельскохозяйственной школы в селе Конь-Колодезь учредила для учащихся стипендию имени «Ея императорского Высочества принцессы Ольденбургской».

При её участии из Европы были вывезены и запущены в огражденный участок леса одиннадцать оленей с целью разведения и организации на них охоты. Впоследствии они стали родоначальниками ныне действующего стада оленей в Воронежском государственном биосферном заповеднике.

Ольденбургские, Александр и Евгения, приняли присягу Временному правительству.
После Октябрьской революции 1917 года Евгения Максимилиановна, разбитая параличом, некоторое время находилась в Петрограде. Затем её перевезли в Финляндию, а оттуда во Францию, где она и проживала до конца жизни.

Скончалась Евгения Максимилиановна 4 мая 1925 года на восемьдесят первом году жизни.

Брак и дети 
19 января 1868 года вышла замуж за своего троюродного брата, принца Александра Петровича Ольденбургского (1844—1932). Супруги были правнуками императора Павла I. От этого брака родился единственный ребёнок:
 Пётр (1868—1924) — первый супруг великой княгини Ольги Александровны.

Предки

Литература 
 Григорян В. Г. Романовы. Биографический справочник. — М.: АСТ, 2007.
 Пчелов Е. В. Романовы. История династии. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
 Образцова Л. А. Ольденбургские. Воронеж, 2014.
 Рамонь. Царский подарок. Воронеж, 2012.
 Комолов Н. Как принцесса Евгения купила Рамонь. Воронеж, 2016.

Ссылки 
 Фотография Е. М. Лейхтенбергской в Русском музее
 Гимназия Евгении Максимилиановны Лейхтенбергской
 Евгения Максимилиановна
 Список членов Царскосельского автоклуба
 Ольденбургские

Лейхтенбергские
Ольденбургские
Русские эмигранты первой волны во Франции
Почётные члены Императорской Академии художеств
Почётные члены Императорского православного палестинского общества
Светлейшие княжны